Andrew Wilson ou Andy Wilson peut désigner :

 Andrew Wilson (1880-1945), un footballeur international écossais ;
 Andrew Wilson (1896-1973), un footballeur international écossais ;
  (né en 1958), un réalisateur britannique ;
 Andrew Wilson (né en 1964), un acteur américain, frère de Luke et Owen Wilson ;
  (né en 1968), un archéologue anglais ;
 Andrew Wilson (né en 1970), un homme politique écossais ;
 Andrew Wilson (né en 1980), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Andrew Wilson (né en 1993), un nageur américain.